Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 78 dans le monde.

  aux États-Unis
 Interstate 78 aux États-Unis
 California State Route 78 aux États-Unis 
 Route principale 78 en Finlande
 Route européenne 78 en Italie
 Route I/78 en Slovaquie
  dans certains pays